Ян ван Беерс (или Берс):
 Беерс, Ян ван (1821—1888) — фламандский поэт Бельгии.
 Беерс, Ян ван (1852—1927) — бельгийский художник, иллюстратор, карикатурист.